La Federation Cup 1991 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 29ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 56 nazionali. Il World Group si è giocato al Nottingham Tennis Centre di Nottingham in Gran Bretagna dal 18 al 28 luglio e la finale ed è stata vinta dalla Spagna che ha battuto gli Stati Uniti.

Turno di qualificazione
Tutti i match si sono giocati al the Nottingham Tennis Centre di Nottingham in Gran Bretagna su campi in cemento.

Le nazionali vincenti avanzano al World Group, le perdenti del 1º turno giocano i turni di consolazione.

World Group

Le perdenti del 1º turno giocano i World Group Play-offs.

Finale

World Group Play-offs

Brasile, Portogallo, Grecia ed Jugoslavia retrocesse ai Gruppi Zonali della Federation Cup 1992.

Turni di consolazioni

Collegamenti esterni